diverse plaatsen in de VS, waaronder:
 Decatur (Alabama)
 Decatur (Arkansas)
 Decatur (Georgia)
 Decatur (Illinois)
 Decatur (Indiana)
 Decatur (Michigan)
 Decatur (Mississippi)
 Decatur (Nebraska)
 Decatur (New York)
 Decatur (Tennessee)
 Decatur (Texas)